La Barre puede referirse a:
 La Barre, comuna francesa situada en el departamento de Jura.
 La Barre, comuna francesa del departamento de Alto Saona.
 La Barre, antigua comuna francesa del departamento de Aisne, actualmente integrada en Château-Thierry.
 La Barre, antigua comuna francesa del departamento de Somme, actualmente integrada en Machy.
 La Barre-de-Monts, comuna francesa del departamento de Vendeé.
 La Barre-de-Semilly, comuna francesa del departamento de Manche.
 La Barre-en-Ouche, comuna francesa del departamento de Eure.